Бандерачи има више значења:

 Бандерачи, Бандера (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бандерачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику